Diffusore acustico – trasduttore (o insieme di trasduttori) che trasformano il segnale elettrico proveniente da un amplificatore audio in suono
Diffusore tessile – strutture sospese che facilitano l'aerazione dei locali
Diffusore –  in campo automobilistico, particolare elemento aerodinamico fisso collocato sul fondo di una vettura, atto a generare una spinta verso il basso per incrementare l'aderenza al suolo

Pagine correlate 

Diffusione